Schneidewind steht für:
 Schneidewind (Argentinien), ein Ort im Departamento Metán, Provinz Salta, Argentinien

Schneidewind ist der Familienname folgender Personen:
 Schneidewind (Glockengießerfamilie) (17./18. Jahrhundert), deutsche Glockengießerfamilie in Frankfurt am Main

 Carl Schneidewind (1885–1968), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei)
 Charlotte Schneidewind-Hartnagel (* 1953), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
 Ewald Schneidewind (* 1939), deutscher Motorrad-Geländefahrer
 Friedhelm Schneidewind (* 1958), deutscher Schriftsteller, Journalist, Musiker und Dozent
 Günter Schneidewind (* 1953), Rundfunkmoderator des deutschen Südwestrundfunks
 Kurt Schneidewind (eigentlich: Hans Kochlmüller; 1912–1983), deutscher Politiker (KPD/SED) und Diplomat
 Lena Schneidewind (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Peter Schneidewind (* 1967), deutscher Manager
 Rüdiger Schneidewind (* 1968), deutscher Politiker (SPD)
 Uwe Schneidewind (* 1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Oberbürgermeister Wuppertals
 Wilhelm Schneidewind (1860–1931), deutscher Agrikulturchemiker

Siehe auch:
 Franz Joseph Adolph Schneidawind
 Schneidewin
 Schniewind